«Три-я-да продакшн» (колишня назва: Пано́птікум) — українська кіностудія розташована у Києві та заснована у 2004 році. Керівники - продюсери: Сергій Баранов та Ігор Волков. Продакшен включає компанії: "Saga Pictures" та "Арт Територія"

Фільмографія 
 Повнометражні фільми
 «Хеппи Піпл» (2005)
 «Інді» (2007)
 «Позивний Бандерас» (2018)
"Боснійський конвой" (у препродакшені) режисер Заза Буадзе

 Телефільми та мінісеріали
 «Один у новорічну ніч» (2006)
 «Квіти для снігової королеви» (2006)
 «Мости сердечні, або кохання, кохання…» (2006)
 «Як знайти ідеал» (2008)
 «Контракт» (2008)
 «Коли мене покохаєш ти» (2017)
 «Курка» (2017)
 «Вище тільки любов» (2018)
"Соломонове рішення" (2018) 
"Рік собаки" (2019)
"Готель Купідон" (2019)
"Лабіринт" (2019) 
"Маркус" (2019) - серіал учасник "Одеського кінофестивалю" у 2019 році. Знятий у копродукції разом з латвійським продакшеном "Helio Media"
"Біля причалу" (2020)
"Час йти, час повертатись" (2020)
"Кейс" (2020)
"Теорія Зла" (2021)

 Документальні фільми
 «У-777. Перемога над смертю» (2018)
 «Ціна свободи» (2018)
"Земля Енея" (у виробництві) режисер Руслан Товкун

 Телепрограми
 «Штучки»
 «Панянки рулять»
 «Шалена угода»

 Телесеріали
 «Лікар Ковальчук» (2017—2018) — україномовний телесеріал для ТРК Україна, 1-й сезон 45-серійний.
 «Таємниці» (2018) — україномовний телесеріал для ТРК Україна, 1-й сезон 95-серійний.
«На твоєму боці» (2019) — російськомовний телесеріал для ТРК Україна, 1-й сезон 24-серійний.
«[[Виходьте без дзвінка» (2019-2021) — україномовний телесеріал для ТРК Україна,  4 сезони 
«Зречення» (2020) 
«Сага» (2020)
«»Філін-2» (2021)
«»Незакрита Мішень» (2021)

Участь у фестивалях 
 «Хеппі Піпл» (2005). Стрічка Happy People брала участь у позаконкурсному показі кінофестивалю Берлінале «International Forum of New Cinema».
 «Інді» (2007). На кінофестивалі «Кіно-Ялта 2007» фільм отримав приз у номінації «Найкраща чоловіча роль»

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка Паноптікум 
 Офіційна сторінка Три-я-да продакшн 
 Паноптикум у соцмережі Facebook 
 Три-я-да продакшн у соцмережі Facebook 

Кіностудії Києва

Засновані в Україні 2004